

Sigle
 Nuova macroeconomia keynesiana – scuola di pensiero economico

Codici 
 nmk – codice ISO 639-3 della lingua namakura